Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Senecio erucifolius
 el nombre común de la planta Senecio vulgaris